Le tournoi de Genève est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 15 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber et de l'Australien John Millman. 
 Les joueurs forfaits sont remplacés par Florian Mayer et Ričardas Berankis.
 Stanislas Wawrinka remporte la finale du simple en battant Marin Čilić 6-4, 7-6. Il s'agit du  de sa carrière sur le circuit ATP, le premier célébré en Suisse.
 En double, Steve Johnson et Sam Querrey remportent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Raven Klaasen et Rajeev Ram 6-4, 6-1. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Genève
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2016
Genève
Sport en Suisse en 2016
Tennis en mai 2016